Джемайли:

 Джемайли, Арбенит (род. 1998) — косоварский футболист, защитник футбольного клуба «Вадуц». Выступал за сборную Косова.

 Джемайли, Блерим (род. 1986) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Цюрих». Выступал за сборную Швейцарии.